Округ Сент-Мэрис ( или ) — округ в южной части штата Мэриленд, США. Колонизация Мэриленда началась с постройки поселения (St. Mary’s City) на территории нынешнего округа Сент-Мери в 1634 году.

Административный центр округа (county seat) — городок Леонардтаун. Округ Сент-Мэрис граничит с округом Чарльз на северо-западе, округом Калверт (на противоположенной стороне эстуария Патаксента) на севере, Чесапикским заливом на востоке и эстуарием Потомака на юге. В 2000 году в округе проживало 86 211 человек. Округ назван в честь Девы Марии, поскольку изначально Мэриленд был задуман как католическая колония.

Ссылки 

 Официальный сайт округа

Округа Мэриленда